Attié peut désigner :
 les Attiés, un peuple de Côte d'Ivoire
 l'attié, une langue de Côte d'Ivoire
 Vanille Attié, une actrice française originaire de La Réunion

Voir aussi 
 Raphaël Attie (né en 1989), joueur français de volley-ball
 Rouwaida Attieh (née en 1982), chanteuse syrienne
 Ycare (né Assane Attyé en 1983), chanteur français
 , , , ,